Открытый чемпионат Китая 2016 — профессиональный теннисный турнир, проводимый в китайском городе Пекин на открытых кортах с хардовым покрытием.

Мужской турнир проводится в 18-й раз, имея в этом году категорию ATP 500; женское же соревнование проводится в 20-й раз и принадлежит к серии WTA Premier Mandatory. Соревнования прошли с 3 по 9 октября 2016 года.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Новак Джокович
 женский одиночный разряд —  Гарбинье Мугуруса
 мужской парный разряд —  Вашек Поспишил /  Джек Сок
 женский парный разряд —  Саня Мирза /  Мартина Хингис

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал четырёх представителей Top-10 мирового рейтинга. Победитель четырёх последних розыгрышей турнира и первая ракетка мира Новак Джокович не смог приехать на турнир и защитить свой титул из-за травмы локтя. В его отсутствии первый номер посева достался Энди Маррею (№ 2 в мире). Вторым сеянным был прошлогодний финалист и чемпион турнира 2005 года Рафаэль Надаль (№ 4 в мире). Испанец до финала добраться не смог, уступив в четвертьфинале болгарину Григору Димитрову. Британец Маррей в свою очередь смог подтвердить статус фаворита и выиграл главный приз, обыграв в финале обидчика Надаля Григора Димитрова. Его победа на местном турнире оказалось первой для представителя Великобритании с 1996 года, когда здесь выиграл Грег Руседски. В основном турнире приняли участие два представителя России, лучший из которых Андрей Кузнецов добрался только до второго раунда.

В мужском парном разряде первые номера посева Боб и Майк Брайаны смогли дойти до полуфинала, где уступили испанскому дуэту Пабло Карреньо Буста и Рафаэль Надаль. Именно это пара в итоге завоевала титул. Прошлогодние чемпионы Вашек Поспишил и Джек Сок титул не защищали, однако Сок принял участие в соревнованиях и в паре с Бернардом Томичем добрался до финального матча.

Женский одиночный турнир собрал девять теннисисток из первой десятки. Отсутствовала на турнире из сильнейших только вторая ракетка мира Серена Уильямс, пропускавшая его из-за проблем с плечом. Первым номером посева была лидер мировой классификации и недавняя победительница Открытого чемпионата США Анжелика Кербер. Немка покинула соревнования на стадии третьего раунда, проиграв № 16 посева Элине Свитолиной. Под вторым номером посева сыграла прошлогодняя чемпионка Пекина Гарбинье Мугуруса (№ 3 в мире), но и она выбыла в третьем раунде, уступив № 14 посева Петре Квитовой. В их отсутствии свой шанс завоевать титул не упустила третий номер посева Агнешка Радваньская (№ 4 в мире), которая в финале разобралась с № 13 посева Йоханной Контой. Для польской теннисистки титул в Пекине стал вторым в карьере (до этого она побеждала в 2011 году). В основном турнире принимали участие пять россиянок и лишь одна Светлана Кузнецова добралась до стадии третьего раунда.

Парный приз у женщин достался пятым номерам посева Бетани Маттек-Сандс и Луции Шафаржовой. В финале им удалось обыграть первых номеров посева Каролин Гарсию и Кристину Младенович. Прошлогодние победительницы Саня Мирза и Мартина Хингис не защищали свой титул, однако обе приняли участие в соревнованиях. Мирза в команде с Барборой Стрыцовой и Хингис с Коко Вандевеге проиграли уже на стадии второго раунда.

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Энди Маррей обыграл  Григора Димитрова со счётом 6-4, 7-6(2).
 Маррей выигрывает 5-й одиночный титул в сезоне и 40-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Димитров сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины одиночки 

 Агнешка Радваньская обыграла  Йоханну Конту со счётом 6-4, 6-2.
 Радваньская выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Конта сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Мужчины пары 

 Пабло Карреньо Буста /  Рафаэль Надаль обыграли  Джека Сока /  Бернарда Томича со счётом  6-7(6), 6-2, [10-8].
 Карреньо выигрывает 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Надаль выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины пары 

 Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова обыграли  Каролин Гарсию /  Кристину Младенович со счётом 6-4, 6-4.
 Маттек выигрывает 5-й парный титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шафаржова выигрывает 4-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Китая

 Мировой тур ATP 2016 года
 WTA Тур 2016 года

 Мировой тур ATP 500
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Китай
Теннис
Октябрь 2016 года
2016